El Rally de Francia es el nombre por el que se conoce a la ronda francesa del campeonato mundial de rally y puede referirse a dos pruebas:

 Rally de Córcega, puntuable desde 1973 a 1995, de 1997 a 2008 y de 2015 al presente.
 Rally de Francia - Alsacia, puntuable desde 2010 a 2014.